Le nom Romain Dupuy est porté par les personnes suivantes :
 Romain Dupuy (-), criminel schizophrène responsable du « Drame de Pau » ;
 Romain Dupuy (-), un joueur français de rugby à XV ;

Voir aussi